Coccinelle – insetti dell'ordine dei coleotteri
 Coccinelle – branca dello scautismo italiano, comprendente bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni
 Coccinelle – artista francese
 Coccinelle – azienda e marca di pelletteria